Jussi est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Jussi69 (né en 1972), guitariste finlandais du groupe The 69 Eyes
Jussi Aalto (né en 1945), photographe finlandais
Jussi Adler-Olsen (né en 1950), écrivain danois
Jussi Björling (1911-1960), chanteur d'opéra suédois
Jussi Halla-aho (né en 1971), homme politique finlandais
Jussi Halme (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Hautamäki (né en 1979), sauteur à ski finlandais
Jussi Jääskeläinen (né en 1975), joueur finlandais de football
Jussi Jalas (1908-1985), chef d'orchestre finlandais
Jussi Jokinen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Kanervo (né en 1993), athlète finlandais
Jussi Kujala (né en 1983), joueur finlandais de football
Jussi Kurikkala (1912-1951), fondateur et marathonien finlandais
Jussi Laine (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Lappi-Seppälä (1911-1977), architecte et homme politique finlandais
Jussi Makkonen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Mäntynen (1886-1978), sculpteur finlandais
Jussi Markkanen (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Nättinen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Niinistö (né en 1970), homme politique finlandais
Jussi Paatela (1886-1962), architecte finlandais
Jussi Pajunen (né en 1954), homme politique finlandais
Jussi Rynnäs (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Sydänmaa (né en 1972), guitariste finlandais
Jussi Tiitola (1910-1939), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Väisälä (né en 1935), mathématicien et professeur finlandais
Jussi Välimäki (né en 1974), pilote de rallye finlandais
Jussi Vasara (né en 1987), joueur finlandais de football
Jussi Vatanen (né en 1978), acteur finlandais
Jussi Veikkanen (né en 1981) coureur cycliste finlandais
Jussi Wickström (né en 1983), guitariste finlandais de Turisas

Voir aussi
Prix Jussi, prix du cinéma finlandais

Homonymie de prénom